Banatsko Novo Selo (izvirno ) je naselje v Srbiji, ki upravno spada pod Mesto Pančevo; slednja pa je del Južno-banatskega upravnega okraja.

Demografija 
Према попису из 2002. било је 7345 становника (према попису из 1991. било је 7987 становника).

V naselju, katerega izvirno (srbsko-cirilično) ime je Банатско Ново Село, živi 5903 polnoletnih prebivalcev, pri čemer je njihova povprečna starost 41,3 let (39,6 pri moških in 43,0 pri ženskah). Naselje ima 2269 gospodinjstev, pri čemer je povprečno število članov na gospodinjstvo 3,24.

To naselje je, glede na rezultate popisa iz leta 2002, v glavnem srbsko.

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij v Srbiji

Naselja Južno-banatskega upravnega okraja